Таурази:

 Таурази — коммуна в Италии, располагается в регионе Кампания.
 Таурази — сорт сухого красного вина, производимого в Кампании.
 Таурази, Дайана (род. 1982) — американская профессиональная баскетболистка.